Whitesboro ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Whitesboro (Alabama)
 Whitesboro (Kalifornien)
 Whitesboro (New Jersey)
 Whitesboro (New York)
 Whitesboro (Oklahoma)
 Whitesboro (Texas)